Boxningen vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles innehöll 12 olika viktklasser och var endast öppen för herrar. Detta var första gången som supertungvikten var med i det olympiska programmet.

Medaljtabell

Medaljfördelning

Externa länkar